Вы́шков — название населённых пунктов.

 Вышков — посёлок городского типа в Злынковском районе Брянской области России.
 Вышков — село в Ивано-Франковской области Украины.
 Вышков — город в Южноморавском крае Чехии.
 Вышков — город в Мазовецком воеводстве Польши.

См. также 
 Вышков Бурицкое
 Вышково (значения)